Rüdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Rüdorff (1832–1902), deutscher Chemiker
 Walter Rüdorff (1909–1989), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Rudorff